Tarnowskie Góry – miasto w Polsce.
 Tarnowskie Góry – stacja kolejowa.
 Tarnowskie Góry Wąskotorowe – przystanek kolei wąskotorowej.
 Batalion ON „Tarnowskie Góry” – pododdział piechoty Wojska Polskiego II RP.
 Dekanat Tarnowskie Góry – dekanat Kościoła rzymskokatolickiego.
 Zakłady Chemiczne „Tarnowskie Góry” – byłe przedsiębiorstwo z branży chemicznej